

491001–491100 

|-bgcolor=#fefefe
| 491001 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 491002 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 491003 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 491004 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 491005 || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 491006 || || 14 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#FFC2E0
| 491007 || || 13 d'abril de 2011 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 491008 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 491009 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 491010 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 491011 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 491012 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 491013 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 491014 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#FA8072
| 491015 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 491016 || || 1 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 491017 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 491018 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 491019 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 491020 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 491021 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 491022 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 491023 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 491024 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 491025 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 491026 || || 4 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 491027 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 491028 || || 6 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 491029 || || 9 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 491030 || || 9 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 491031 || || 19 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 491032 || || 8 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#C2FFFF
| 491033 || || 4 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 491034 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 491035 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 491036 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#FA8072
| 491037 || || 23 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 491038 || || 21 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 491039 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 491040 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 491041 || || 4 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 491042 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 491043 || || 10 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 491044 || || 21 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 491045 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 491046 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 491047 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 491048 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 491049 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 491050 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 491051 || || 22 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 491052 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 491053 || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 491054 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 491055 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 491056 || || 13 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 491057 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 491058 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 491059 || || 24 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 491060 || || 30 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 491061 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 491062 || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 491063 || || 31 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 491064 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 491065 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 491066 || || 22 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#C2FFFF
| 491067 || || 9 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 491068 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 491069 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#fefefe
| 491070 || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 491071 || || 24 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 491072 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 491073 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 491074 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 491075 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 491076 || || 15 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 491077 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 491078 || || 5 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 491079 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 491080 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 491081 || || 5 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 491082 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 491083 || || 17 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 491084 || || 26 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 491085 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 491086 || || 25 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 491087 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 491088 || || 19 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 491089 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#FA8072
| 491090 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 491091 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 491092 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 491093 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 491094 || || 13 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 491095 || || 20 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 491096 || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 491097 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 491098 || || 25 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 491099 || || 18 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 491100 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

491101–491200 

|-bgcolor=#fefefe
| 491101 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 491102 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 491103 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 491104 || || 27 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 491105 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 491106 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 491107 || || 20 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 491108 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 491109 || || 24 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 491110 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 491111 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 491112 || || 19 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 491113 || || 21 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 491114 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 491115 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 491116 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 491117 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 491118 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 491119 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 491120 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 491121 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 491122 || || 9 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 491123 || || 25 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 491124 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 491125 || || 26 d'agost de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 491126 || || 1 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 491127 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 491128 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 491129 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 491130 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 491131 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 491132 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 491133 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 491134 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 491135 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 491136 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 491137 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 491138 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 491139 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 491140 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 491141 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 491142 || || 23 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 491143 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 491144 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 491145 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 491146 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 491147 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 491148 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 491149 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 491150 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 491151 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 491152 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 491153 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 491154 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 491155 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 491156 || || 11 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#C2FFFF
| 491157 || || 8 de maig de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 491158 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 491159 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 491160 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 491161 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 491162 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 491163 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 491164 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 491165 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 491166 || || 24 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 491167 || || 4 d'octubre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 491168 || || 6 d'octubre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 491169 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 491170 || || 7 d'octubre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 491171 || || 2 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 491172 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 491173 || || 1 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 491174 || || 1 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 491175 || || 22 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 491176 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 491177 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 491178 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 491179 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 491180 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 491181 || || 27 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 491182 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 491183 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 491184 || || 8 de setembre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 491185 || || 16 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 491186 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 491187 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 491188 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 491189 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 491190 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 491191 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 491192 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 491193 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 491194 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 491195 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 491196 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 491197 || || 19 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 491198 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 491199 || || 16 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 491200 || || 1 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

491201–491300 

|-bgcolor=#fefefe
| 491201 || || 15 d'octubre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 491202 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 491203 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 491204 || || 13 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 491205 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 491206 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 491207 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 491208 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 491209 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 491210 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 491211 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 491212 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 491213 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 491214 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 491215 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 491216 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 491217 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 491218 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 491219 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 491220 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 491221 || || 7 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 491222 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 491223 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 491224 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 491225 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 491226 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 491227 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 491228 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 491229 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 491230 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 491231 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 491232 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 491233 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#FA8072
| 491234 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 491235 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 491236 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 491237 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 491238 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 491239 || || 18 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#FA8072
| 491240 || || 11 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 491241 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 491242 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 491243 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 491244 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 491245 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 491246 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 491247 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 491248 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 491249 || || 22 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 491250 || || 24 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 491251 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 491252 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 491253 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 491254 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 491255 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 491256 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 491257 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 491258 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 491259 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 491260 || || 29 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 491261 || || 16 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 491262 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 491263 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 491264 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 491265 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 491266 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 491267 || || 14 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 491268 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 491269 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 491270 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 491271 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 491272 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 491273 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 491274 || || 1 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 491275 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 491276 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 491277 || || 20 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 491278 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 491279 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 491280 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 491281 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#C2FFFF
| 491282 || || 1 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 491283 || || 26 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 491284 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 491285 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 491286 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 491287 || || 18 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 491288 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 491289 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 491290 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 491291 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 491292 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 491293 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 491294 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 491295 || || 16 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 491296 || || 30 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 491297 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 491298 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 491299 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 491300 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

491301–491400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 491301 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 491302 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 491303 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 491304 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 491305 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 491306 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 491307 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 491308 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 491309 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 491310 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 491311 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 491312 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 491313 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 491314 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 491315 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 491316 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 491317 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 491318 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 491319 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 491320 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 491321 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 491322 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 491323 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 491324 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 491325 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 491326 || || 30 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 491327 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 491328 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 491329 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 491330 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 491331 || || 23 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#C2FFFF
| 491332 || || 3 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS || L4 ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 491333 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 491334 || || 20 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 491335 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 491336 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 491337 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 491338 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 491339 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 491340 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 491341 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 491342 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 491343 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 491344 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 491345 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 491346 || || 1 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 491347 || || 28 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 491348 || || 30 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 491349 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 491350 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 491351 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 491352 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#FA8072
| 491353 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 491354 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 491355 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 491356 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 491357 || || 24 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#C2FFFF
| 491358 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 491359 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 491360 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 491361 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 491362 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 491363 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 491364 || || 4 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 491365 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 491366 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 491367 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 491368 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 491369 || || 10 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 491370 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 491371 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 491372 || || 22 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 491373 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 491374 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 491375 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 491376 || || 31 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 491377 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 491378 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 491379 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 491380 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 491381 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 491382 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 491383 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 491384 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 491385 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 491386 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 491387 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 491388 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 491389 || || 29 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 491390 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 491391 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 491392 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 491393 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 491394 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 491395 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 491396 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 491397 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 491398 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 491399 || || 28 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 491400 || || 22 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

491401–491500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 491401 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 491402 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#C2FFFF
| 491403 || || 30 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 491404 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 491405 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 491406 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 491407 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 491408 || || 21 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 491409 || || 24 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 491410 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 491411 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 491412 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 491413 || || 21 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 491414 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 491415 || || 14 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 491416 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 491417 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 491418 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 491419 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 491420 || || 2 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 491421 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 491422 || || 13 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 491423 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#FFC2E0
| 491424 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 491425 || || 24 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 491426 || || 7 de novembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 491427 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 491428 || || 4 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 491429 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 491430 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 491431 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 491432 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 491433 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 491434 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 491435 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 491436 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 491437 || || 14 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 491438 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 491439 || || 27 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 491440 || || 23 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 491441 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 491442 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 491443 || || 14 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 491444 || || 16 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#FA8072
| 491445 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 491446 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 491447 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 491448 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 491449 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 491450 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 491451 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 491452 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 491453 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 491454 || || 23 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 491455 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 491456 || || 2 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 491457 || || 7 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 491458 || || 13 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 491459 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 491460 || || 30 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 491461 || || 15 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 491462 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 491463 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 491464 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 491465 || || 23 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 491466 || || 13 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 491467 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 491468 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 491469 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 491470 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 491471 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 491472 || || 22 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#FA8072
| 491473 || || 29 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#FA8072
| 491474 || || 24 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 491475 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 491476 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 491477 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 491478 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 491479 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 491480 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 491481 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 491482 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 491483 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 491484 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 491485 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 491486 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 491487 || || 21 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 491488 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 491489 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 491490 || || 12 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 491491 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 491492 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 491493 || || 30 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 491494 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 491495 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 491496 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 491497 || || 19 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 491498 || || 29 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 491499 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 491500 || || 15 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|}

491501–491600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 491501 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 491502 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 491503 || || 12 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 491504 || || 16 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 491505 || || 14 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 491506 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 491507 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 491508 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 491509 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 491510 || || 30 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#FA8072
| 491511 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 491512 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 491513 || || 11 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 491514 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 491515 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 491516 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 491517 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 491518 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 491519 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 491520 || || 30 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 491521 || || 3 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 491522 || || 27 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 491523 || || 16 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 491524 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 491525 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 491526 || || 18 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 491527 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 491528 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 491529 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 491530 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 491531 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 491532 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 491533 || || 16 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 491534 || || 5 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 491535 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 491536 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 491537 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 491538 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 491539 || || 14 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 491540 || || 16 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 491541 || || 18 de setembre de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 491542 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 491543 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 491544 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 491545 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 491546 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 491547 || || 28 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 491548 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 491549 || || 18 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 491550 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 491551 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 491552 || || 1 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 491553 || || 5 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 491554 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 491555 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 491556 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 491557 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 491558 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 491559 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 491560 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 491561 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#FA8072
| 491562 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 491563 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 491564 || || 11 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#FFC2E0
| 491565 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 491566 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#FFC2E0
| 491567 || || 6 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 491568 || || 30 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 491569 || || 26 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 491570 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 491571 || || 8 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 491572 || || 15 d'octubre de 1998 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 491573 || || 12 de setembre de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 491574 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 491575 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 491576 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 491577 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 491578 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 491579 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 491580 || || 5 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 491581 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 491582 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 491583 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 491584 || || 9 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#FA8072
| 491585 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 491586 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 491587 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 491588 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 491589 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 491590 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 491591 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 491592 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 491593 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 491594 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 491595 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 491596 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 491597 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 491598 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 491599 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 491600 || || 3 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

491601–491700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 491601 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 491602 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 491603 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 491604 || || 16 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 491605 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 491606 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 491607 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 491608 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 491609 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 491610 || || 23 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#C2FFFF
| 491611 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 491612 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 491613 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 491614 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 491615 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 491616 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 491617 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 491618 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 491619 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 491620 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 491621 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 491622 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 491623 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 491624 || || 23 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 491625 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 491626 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 491627 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 491628 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 491629 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 491630 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 491631 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 491632 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 491633 || || 22 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 491634 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 491635 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 491636 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 491637 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 491638 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 491639 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 491640 || || 19 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 491641 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 491642 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 491643 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 491644 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 491645 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 491646 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 491647 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 491648 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 491649 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 491650 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 491651 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 491652 || || 9 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#FA8072
| 491653 || || 6 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 491654 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 491655 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 491656 || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 491657 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 491658 || || 9 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 491659 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 491660 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 491661 || || 18 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 491662 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 491663 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 491664 || || 26 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 491665 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 491666 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 491667 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 491668 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 491669 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 491670 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 491671 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 491672 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 491673 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 491674 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 491675 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 491676 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 491677 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 491678 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 491679 || || 16 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 491680 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 491681 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 491682 || || 23 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 491683 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 491684 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 491685 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 491686 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 491687 || || 5 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 491688 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 491689 || || 14 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 491690 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 491691 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 491692 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 491693 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 491694 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 491695 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 491696 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 491697 || || 18 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 491698 || || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 491699 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 491700 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

491701–491800 

|-bgcolor=#fefefe
| 491701 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 491702 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 491703 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 491704 || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 491705 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 491706 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 491707 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 491708 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 491709 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 491710 || || 28 d'agost de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 491711 || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 491712 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 491713 || || 4 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 491714 || || 10 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 491715 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 491716 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 491717 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 491718 || || 24 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 491719 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 491720 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 491721 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 491722 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 491723 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 491724 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 491725 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 491726 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 491727 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 491728 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 491729 || || 10 de setembre de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 491730 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 491731 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 491732 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 491733 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#FA8072
| 491734 || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 491735 || || 24 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 491736 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 491737 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 491738 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 491739 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 491740 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 491741 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 491742 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 491743 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 491744 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 491745 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 491746 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 491747 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 491748 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 491749 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 491750 || || 21 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 491751 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 491752 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 491753 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 491754 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#FA8072
| 491755 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 491756 || || 4 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 491757 || || 4 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 491758 || || 22 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 491759 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 491760 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 491761 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 491762 || || 4 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 491763 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 491764 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#FA8072
| 491765 || || 6 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 491766 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#C2E0FF
| 491767 || || 15 de novembre de 2012 || Cerro Tololo-DECam || CTIO-DECam || plutino ||  —
|-id=768 bgcolor=#C2E0FF
| 491768 || || 15 de novembre de 2012 || Cerro Tololo-DECam || CTIO-DECam || cubewano? ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 491769 || || 19 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#FA8072
| 491770 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 491771 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 491772 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 491773 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 491774 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 491775 || || 21 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 491776 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 491777 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 491778 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 491779 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 491780 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 491781 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 491782 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 491783 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 491784 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 491785 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 491786 || || 23 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 491787 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 491788 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 491789 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 491790 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 491791 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 491792 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 491793 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 491794 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 491795 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 491796 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 491797 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 491798 || || 15 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 491799 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 491800 || || 18 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

491801–491900 

|-bgcolor=#fefefe
| 491801 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 491802 || || 4 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 491803 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 491804 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 491805 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 491806 || || 22 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 491807 || || 30 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 491808 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 491809 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 491810 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 491811 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 491812 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 491813 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 491814 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 491815 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 491816 || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#C2FFFF
| 491817 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 491818 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 491819 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 491820 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 491821 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 491822 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 491823 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 491824 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 491825 || || 9 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 491826 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 491827 || || 9 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 491828 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 491829 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 491830 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 491831 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 491832 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 491833 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#C2FFFF
| 491834 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 491835 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 491836 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 491837 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 491838 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 491839 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 491840 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 491841 || || 7 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#FFC2E0
| 491842 || || 7 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 491843 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 491844 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 491845 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 491846 || || 20 de desembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 491847 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 491848 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 491849 || || 7 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 491850 || || 11 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 491851 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 491852 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 491853 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 491854 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 491855 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 491856 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 491857 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 491858 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 491859 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 491860 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 491861 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 491862 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 491863 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 491864 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 491865 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 491866 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 491867 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#C2FFFF
| 491868 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 491869 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 491870 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 491871 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 491872 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 491873 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 491874 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#C2FFFF
| 491875 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 491876 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 491877 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 491878 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 491879 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 491880 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 491881 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#C2FFFF
| 491882 || || 9 d'octubre de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 491883 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 491884 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 491885 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 491886 || || 18 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 491887 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 491888 || || 1 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 491889 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 491890 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 491891 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 491892 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 491893 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 491894 || || 15 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 491895 || || 1 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 491896 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 491897 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 491898 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 491899 || || 9 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 491900 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

491901–492000 

|-bgcolor=#fefefe
| 491901 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 491902 || || 1 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 491903 || || 29 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 491904 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 491905 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 491906 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 491907 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 491908 || || 29 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 491909 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 491910 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 491911 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 491912 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 491913 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 491914 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 491915 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 491916 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 491917 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 491918 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 491919 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 491920 || || 10 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 491921 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 491922 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 491923 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 491924 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 491925 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 491926 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 491927 || || 8 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 491928 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 491929 || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 491930 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 491931 || || 6 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 491932 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 491933 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 491934 || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 491935 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 491936 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#C2FFFF
| 491937 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 491938 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 491939 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 491940 || || 12 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 491941 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 491942 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 491943 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 491944 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 491945 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 491946 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 491947 || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 491948 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 491949 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 491950 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#fefefe
| 491951 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 491952 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 491953 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 491954 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 491955 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 491956 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 491957 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 491958 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#C2FFFF
| 491959 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 491960 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 491961 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 491962 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 491963 || || 1 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 491964 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 491965 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 491966 || || 20 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 491967 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 491968 || || 3 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 491969 || || 10 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 491970 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 491971 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 491972 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#FA8072
| 491973 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 491974 || || 15 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 491975 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 491976 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 491977 || || 18 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 491978 || || 5 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 491979 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 491980 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 491981 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 491982 || || 22 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 491983 || || 5 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 491984 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 491985 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 491986 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 491987 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 491988 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 491989 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 491990 || || 21 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 491991 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 491992 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 491993 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#C2FFFF
| 491994 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 491995 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 491996 || || 11 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 491997 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 491998 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 491999 || || 13 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 492000 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (490001)-(495000) (IAU Minor Planet Center)

Enllaços externs 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (490001)–(495000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (490001-500000)